

Особи

 Палома Фейт, Палома Фейт Блумфілд (англ. Paloma Faith Blomfield, народилася 21 липня 1981 року) — британська виконавиця, автор пісень, акторка. 
 Ян Фейт, Ян (Йогннес) Фейт (*Jan Fyt,15 березня 1611 —†11 вересня 1661) — фламандський художник, гравер, представник Антверпенської школи.

 Фейт Кіп'єгон (англ. Faith Kipyegon, 10 січня 1994) — кенійська легкоатлетка, спеціалістка з бігу на середні дистанції, олімпійська чемпіонка.
 Фейт Ліон, Фейт Лі́он (англ. Faith Leon; нар. 20 березня 1985 року, Вейнсвілль, Північна Кароліна, США) — американська порноакторка. 
 Фейт Хілл, Одрі Фейт МакҐро, уроджена Перрі, відома як Фейт Гілл (англ. Audrey Faith McGraw; нар. 21 вересня 1967, Стар, Місісіпі, США) — американська кантрі-співачка.

Топоніми

Фейт — місто, штат Північна Кароліна
 Фейт — місто, штат Південна Дакота

Фейт (фр. Feyt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. 
 Ларош-пре-Фейт, Ларо́ш-пре-Фейт (фр. Laroche-près-Feyt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез.

Інше
 Фейт (собака), Фейт (англ. Faith, українською — Віра) — так звуть собаку-інваліда, що проживає в місті Манассас (штат Вірджинія, США). 
 7147 Фейт, 7147 Фейт (7147 Feijth) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Файт